Santa Vitória (port.) heißen:

 Santa Vitória (Minas Gerais), Stadt im Bundesstaat Minas Gerais, Brasilien
 Santa Vitória do Palmar, Ort im Bundesstaat Rio Grande do Sul, Brasilien
 Santa Vitória dos Cocais, Ortsteil (Barrio) von Coronel Fabriciano, Minas Gerais, Brasilien
 Santa Vitória (Beja), Ort und ehemalige Gemeinde (Freguesia) im Concelho de Beja, Portugal
 Santa Vitória do Ameixial, Gemeinde (Freguesia) im Concelho de Estremoz, Portugal

Santa Maria da Vitória
 Santa Maria da Vitória, Stadt im Bundesstaat Bahia, Brasilien
 Rio Santa Maria da Vitória, Fluss zur Baía de Vitória, Atlantik, in Brasilien

Siehe auch:
 Santa Vittoria
 Maria-Victoria-Kirche
 Vitória, Vitoria
 Viktoria (Name) – zu Heiligen und deren Gedenktagen
 Viktoria (Geographie) – dort auch zu Varianten in anderen Sprachen
 Victoriakirche